Кицак () — румынская фамилия. Известные носители:

 Кицак, Александр Витальевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Кицак, Богдан Викторович (род. 1992) — украинский педагог, общественный деятель и политик.
 Кицак, Виталий Михайлович (род. 1975) — украинский и казахстанский футболист.
 Кицак, Михай (1928—2010) — румынский политик, генерал-полковник.
 Кицак, Стефан Флорович (1933—2011) — приднестровский военный деятель, генерал-полковник.